Rosenland steht für:

 Rosenland (Wülfrath), Ortschaft in der Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Rosenland ist der Familienname folgender Personen:

 Funda Rosenland (* 1979), deutsch-türkische Schauspielerin